Martín García puede referirse a:

Personas 
Martín García, director uruguayo de orquesta;
Martín García, pintor español del siglo XVI
Martín García Díaz, futbolista y entrenador argentino.
Martín García Puyazuelo, obispo de Barcelona entre 1511 y 1521.
Martín Alberto García, tenista argentino;
Martín García Óñez de Loyola, militar español;
Martín Eduardo García, futbolista argentino;
Martín Adrián García, futbolista uruguayo;
Antonio Martín García, autor y compositor español;
Luis Martín García, Padre Superior de la Compañía de Jesús;
Francisco Martín García, helenista español;
Martín García Ramos, un escritor, poeta y profesor español;
Martín Ortega García, futbolista español;
José Luis García Martín, escritor y crítico literario español;
Martín Edwin García, futbolista colombiano.

Otros 
Martín & García Asociados, tercer álbum de estudio del grupo musical español La Tercera República, de 2008
Avenida Martín García, arteria vial de la ciudad de Buenos Aires;
Isla Martín García, isla argentina en el Río de la Plata;
Combate de Martín García, cuatro diferentes combates navales ocurridos en dicha isla:
Combate de Martín García (1814);
Combate de Martín García (1838).
Combate de Martín García (1853);
Combate de Martín García (1859).
 PNA Martín García (GC-65), lancha de la clase Z-28 de la guardia costera argentina.